RS01 steht für:
 RS01, der erste in der DDR gebaute Traktor
 Renault R.S.01, Rennwagen von Renault

RS-01 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Kreises

RS01